Алха́сов — фамилия. Известные носители:

 Алхасов, Алибек Басирович (род.1952) — советский и российский учёный.
 Алхасов, Велимурад Кехлербекович (род. 1990) — российский самбист,
 Алхасов, Запир Мухтарович (род. 1976) — российский спортсмен, чемпион Европы по Каратэ-до, трёхкратный чемпион Российской Федерации.
 Алхасов, Славик Хасрат оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Алхасов, Туган Карасаевич (1864 — ?) — кумыкский князь, нефтепромышленник, член ЦК Союза объединённых горцев, министр Внутренних дел Терско-дагестанского правительства.

См. также 
 Алхазов